Een begrip uit de mystiek: Derde Macht (Mystiek)
 De rechterlijke macht in de trias politica
 In de wiskunde machtsverheffen waarbij het grondtal x tweemaal met zichzelf wordt vermenigvuldigd